Большео́хтинский проспект — проспект в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Меридиональная магистраль в историческом районе Большая Охта. Проходит от Красногвардейской площади до шоссе Революции. За площадью на юг переходит в проспект Шаумяна. Параллелен Свердловской набережной и Среднеохтинскому проспекту.

История 
Участок Большеохтинского проспекта от Красногвардейской площади до Большой Пороховской улицы возник в  и получил современное название в 1956 году (ранее носил название Большой Охтенский проспект и Больше-Охтенский проспект). 14 августа 1958 года к Большеохтинскому проспекту была присоединена Горушечная улица, проходившая от Большой Пороховской улицы до шоссе Революции (ранее Горюшская улица и Горушинская улица), тогда же часть Большеохтинского проспекта от Пискарёвского проспекта до Большой Пороховской улицы была включена в состав Свердловской набережной.

Пересечения 
С юга на север (по увеличению нумерации домов) Большеохтинский проспект пересекают следующие улицы:
 Красногвардейская площадь с примыканием проспекта Шаумяна, Якорной улицы и Среднеохтинского проспекта;
 Конторская улица — пересечение;
 улица Молдагуловой — примыкание;
 Цимлянская улица — примыкание;
 Тарасова улица — примыкание;

 Панфилова улица — примыкание;
 Миронова улица — примыкание;
 Большая Пороховская улица — примыкание пешеходного участка;
 Краснодонская улица — примыкание;
 Синявинская улица — примыкание;
 шоссе Революции — Большеохтинский проспект примыкает к нему.

Транспорт 
Ближайшая станция метро — «Новочеркасская» 4-й (Правобережной) линии (около 1,5 км по прямой от начала проспекта), для конца проспекта — также «Площадь Ленина» 1-й (Кировско-Выборгской) линии (около 3,0 км по прямой).

По Большеохтинскому проспекту проходят автобусные маршруты № 22 (на север), 105, 181 (на юг), 295.

Застройка

Исторические здания 
 Дом 5/10, корпус 1 — объединён в 1950-х из трёх двухэтажных и одного четырёхэтажного дома в стиле модерн дореволюционной постройки.
 Дом 21 — дореволюционный дом в кирпичном стиле, надстроено мансардой после 1990-х.
 Дом 23 — историческое здание 1890-х годов, перестроено в 1950-х.
 Дом 25/5 — два дореволюционных двухэтажных дома, объединены и надстроены в 1950-х.

Общественно значимые объекты 
 детский сад № 34 — дом 1, корпус 2;
 памятник Петру I — у дома 1;
 пожарная часть № 12 16-го отряда федеральной противопожарной службы (у пересечения с Конторской улицей) — дом 3;
 гостиница «Охтинская» (у примыкания Цимлянской улицы) — дом 4;
 детский сад № 18 — в доме 6;
 стоматологическая поликлиника № 8 — в доме 27;
 детский сад № 14 (второе здание) — в доме 14;
 женская консультация № 9 — дом 33, корпус 3;
 школа № 140 — дом 18;
 сад «Нева» (напротив конца проспекта, за шоссе Революции).

См. также 
 Малоохтинский проспект
 Среднеохтинский проспект
 Ниеншанц
 Большеохтинский мост

Примечания

Литература

Ссылки 
 Большеохтинский проспект в Энциклопедии Санкт-Петербурга